Ress steht für:
 Weingut Balthasar Ress, deutsches VDP-Weingut

Ress bzw. Reß ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandra Reß (* 1989), deutsche Schriftstellerin 
 Anton Ress (1913–1972), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Birgit Reß-Bohusch (* 1942), deutsche Übersetzerin und Herausgeberin
 Georg Ress (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler; von 1998 bis 2004 Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg
 Johann Heinrich Reß (1732–1803), deutscher Theologe, Lehrer und Schriftsteller
 Johannes Ress (1839–1916), Gesangslehrer in Wien
 Sabine Ress (1904–1985), deutsche Tänzerin, Ballettmeisterin, Tanzpädagogin und Choreografin
 Saskia Durian-Ress (* 1943), deutsche Kunsthistorikerin
 Tomas Ress (* 1980), italienischer Basketballspieler
 Ulrich Reß (* 1956), deutscher Opern-, Operetten-, Lied- und Oratoriensänger in der Stimmlage Tenor
 Antonia Reß (* 1984), deutsche Schauspielerin

RESS steht für:
 RESS-Verfahren, eine Methode zur Partikelherstellung im niedrigen Mikrometerbereich
 Rechargeable energy storage system („Wiederaufladbares Energiespeichersystem“), siehe z. B. Akkumulator

Siehe auch:
 Räss

Abkürzung